Podest – pozioma płaszczyzna wzniesiona ponad grunt, przeznaczona do umieszczania obiektów lub dla wystąpień publicznych
 Podest (urządzenie dźwigowe)
 Podest (spocznik)